|-
|4251 Kavasch||1985 JK1|| align=right|13,9|| align=right|2,404|| align=right|0,177|| align=right|3,34|| align=right|3,726||MBA||11. maj 1985||Observatorij Palomar||C. S. Shoemaker
|-
|(4252)||1985 RG4|| align=right|12,7|| align=right|2,653|| align=right|0,142|| align=right|13,52|| align=right|4,319||MBA||11. september 1985||La Silla||H. Debehogne
|-
|4253 Marker||1985 TN3|| align=right|13,0|| align=right|2,621|| align=right|0,175|| align=right|14,55|| align=right|4,244||MBA||11. oktober 1985||Observatorij Palomar||C. S. Shoemaker
|-
|4254 Kamel||1985 UT3|| align=right|11,7|| align=right|2,616|| align=right|0,159|| align=right|13,02|| align=right|4,229||MBA||24. oktober 1985||Kvistaberg||C.-I. Lagerkvist
|-
|[[4255 Spacewatch]]||1986 GW|| align=right|13,5|| align=right|3,977|| align=right|0,156|| align=right|2,61|| align=right|7,931||HLD||4. april 1986||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|4256 Kagamigawa||1986 TX|| align=right|13,4|| align=right|2,351|| align=right|0,070|| align=right|3,05|| align=right|3,605||MBA||3. oktober 1986||Geisei||T. Seki
|-
|4257 Ubasti||1987 QA|| align=right|16,2|| align=right|1,648|| align=right|0,469|| align=right|40,71|| align=right|2,114||APL||23. avgust 1987||Observatorij Palomar||J. Mueller
|-
|4258 Ryazanov||1987 RZ2|| align=right|12,0|| align=right|2,960|| align=right|0,070|| align=right|3,96|| align=right|5,092||MBA||1. september 1987||Krym–Naučnyj||L. G. Karačkina
|-
|4259 McCoy||1988 SB3|| align=right|12,6|| align=right|2,893|| align=right|0,046|| align=right|2,92|| align=right|4,920||MBA||16. september 1988||Cerro Tololo||S. J. Bus
|-
|4260 Yanai||1989 AX|| align=right|12,2|| align=right|2,844|| align=right|0,063|| align=right|3,27|| align=right|4,796||MBA||4. januar 1989||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|4261 Gekko||1989 BJ|| align=right|12,5|| align=right|2,793|| align=right|0,113|| align=right|2,66|| align=right|4,668||MBA||28. januar 1989||Gekko||Y. Oshima
|-
|(4262)||1989 CO|| align=right|13,2|| align=right|2,302|| align=right|0,220|| align=right|7,32|| align=right|3,493||MBA||5. februar 1989||Yorii||M. Arai; H. Mori
|-
|4263 Abashiri||1989 RL2|| align=right|12,6|| align=right|2,235|| align=right|0,139|| align=right|5,81|| align=right|3,341||MBA||7. september 1989||Kitami||M. Yanai; K. Watanabe
|-
|4264 Karljosephine||1989 TB|| align=right|13,3|| align=right|2,420|| align=right|0,285|| align=right|3,52|| align=right|3,765||MBA||2. oktober 1989||Observatorij Siding Spring||K. F. J. Cwach
|-
|4265 Kani||1989 TX|| align=right|12,8|| align=right|2,428|| align=right|0,202|| align=right|4,36|| align=right|3,782||MBA||8. oktober 1989||Kani||Y. Mizuno; T. Furuta
|-
|4266 Waltari||1940 YE|| align=right|11,6|| align=right|3,174|| align=right|0,175|| align=right|16,50|| align=right|5,654||MBA||28. december 1940|| Turku || Y. Väisälä
|-
|4267 Basner||1971 QP|| align=right|14,0|| align=right|2,327|| align=right|0,205|| align=right|2,28|| align=right|3,550||MBA||18. avgust 1971||Krym–Naučnyj||T. M. Smirnova
|-
|4268 Grebenikov||1972 TW3|| align=right|13,8|| align=right|2,639|| align=right|0,262|| align=right|4,26|| align=right|4,286||MBA||5. oktober 1972||Krym–Naučnyj||T. M. Smirnova
|-
|4269 Bogado||1974 FN|| align=right|13,8|| align=right|2,232|| align=right|0,165|| align=right|3,45|| align=right|3,333||MBA||22. marec 1974||Cerro El Roble||C. Torres
|-
|4270 Juanvictoria||1975 TJ6|| align=right|13,9|| align=right|2,368|| align=right|0,182|| align=right|12,14|| align=right|3,644||MBA||1. oktober 1975||El Leoncito||Felix Aguilar Observatory
|-
|4271 Novosibirsk||1976 GQ6|| align=right|11,8|| align=right|3,013|| align=right|0,095|| align=right|10,91|| align=right|5,230||MBA||3. april 1976||Krym–Naučnyj||N. S. Černych
|-
|4272 Entsuji||1977 EG5|| align=right|13,5|| align=right|2,368|| align=right|0,251|| align=right|9,29|| align=right|3,643||MBA||12. marec 1977||Kiso||H. Kosai; K. Hurukawa
|-
|4273 Dunhuang||1978 UU1|| align=right|13,9|| align=right|2,394|| align=right|0,228|| align=right|3,03|| align=right|3,704||MBA||29. oktober 1978||Nanking||Purple Mountain
|-
|4274 Karamanov||1980 RZ3|| align=right|12,8|| align=right|2,693|| align=right|0,237|| align=right|7,38|| align=right|4,418||MBA||6. september 1980||Krym–Naučnyj||N. S. Černych
|-
|4275 Bogustafson||1981 EW14|| align=right|14,3|| align=right|2,656|| align=right|0,178|| align=right|13,02|| align=right|4,328||MBA||1. marec 1981||Observatorij Siding Spring||S. J. Bus
|-
|4276 Clifford||1981 XA|| align=right|14,3|| align=right|2,011|| align=right|0,204|| align=right|21,03|| align=right|2,850||MBA||2. december 1981||Anderson Mesa||E. Bowell
|-
|4277 Holubov||1982 AF|| align=right|12,8|| align=right|2,727|| align=right|0,139|| align=right|10,63|| align=right|4,503||MBA||15. januar 1982||Kleť||A. Mrkos
|-
|4278 Harvey||1982 SF|| align=right|14,0|| align=right|2,267|| align=right|0,178|| align=right|5,48|| align=right|3,414||MBA||22. september 1982||Anderson Mesa||E. Bowell
|-
|4279 De Gasparis||1982 WB|| align=right|14,4|| align=right|2,366|| align=right|0,207|| align=right|4,27|| align=right|3,638||MBA||19. november 1982||Bologna||Osservatorio San Vittore
|-
|4280 Simonenko||1985 PF2|| align=right|13,2|| align=right|2,377|| align=right|0,010|| align=right|4,63|| align=right|3,665||MBA||13. avgust 1985||Krym–Naučnyj||N. S. Černych
|-
|4281 Pounds||1985 TE1|| align=right|13,6|| align=right|2,464|| align=right|0,113|| align=right|00,73|| align=right|3,867||MBA||15. oktober 1985||Anderson Mesa||E. Bowell
|-
|4282 Endate||1987 UQ1|| align=right|13,3|| align=right|2,392|| align=right|0,147|| align=right|2,72|| align=right|3,699||MBA||28. oktober 1987||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|4283 Stoffler||1988 BZ|| align=right|12,6|| align=right|2,354|| align=right|0,171|| align=right|24,22|| align=right|3,610||MBA||23. januar 1988||Observatorij Palomar||C. S. Shoemaker
|-
|4284 Kaho||1988 FL3|| align=right|12,5|| align=right|2,402|| align=right|0,273|| align=right|11,76|| align=right|3,721||MBA||16. marec 1988||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|4285 Hulkower||1988 NH|| align=right|12,1|| align=right|2,645|| align=right|0,159|| align=right|13,17|| align=right|4,301||MBA||11. julij 1988||Observatorij Palomar||E. F. Helin
|-
|4286 Rubtsov||1988 PU4|| align=right|11,6|| align=right|2,917|| align=right|0,078|| align=right|2,91|| align=right|4,981||MBA||8. avgust 1988||Krym–Naučnyj||L. I. Černych
|-
|4287 Trisov||1989 RU2|| align=right|13,2|| align=right|2,209|| align=right|0,186|| align=right|5,49|| align=right|3,282||MBA||7. september 1989||Kleť||A. Mrkos
|-
|(4288)||1989 TQ1|| align=right|11,8|| align=right|2,629|| align=right|0,178|| align=right|14,02|| align=right|4,261||MBA||8. oktober 1989||Chiyoda||T. Kojima
|-
|4289 Biwako||1989 UA2|| align=right|12,8|| align=right|2,297|| align=right|0,157|| align=right|5,47|| align=right|3,481||MBA||29. oktober 1989||Dynic||A. Sugie
|-
|4290 Heisei||1989 UK3|| align=right|11,5|| align=right|3,025|| align=right|0,098|| align=right|8,50|| align=right|5,261||MBA||30. oktober 1989||Geisei||T. Seki
|-
|4291 Kodaihasu||1989 VH|| align=right|11,5|| align=right|2,983|| align=right|0,076|| align=right|13,66|| align=right|5,151||MBA||2. november 1989||Yorii||M. Arai; H. Mori
|-
|4292 Aoba||1989 VO|| align=right|12,2|| align=right|2,751|| align=right|0,050|| align=right|3,55|| align=right|4,562||MBA||4. november 1989||Ayashi||M. Koishikawa
|-
|4293 Masumi||1989 VT|| align=right|12,0|| align=right|2,721|| align=right|0,224|| align=right|9,38|| align=right|4,487||MBA||1. november 1989||Gekko||Y. Oshima
|-
|4294 Horatius||4016 P-L|| align=right|12,8|| align=right|2,805|| align=right|0,020|| align=right|4,88|| align=right|4,697||MBA||24. september 1960||Observatorij Palomar||Cornelis Johannes van Houten; Ingrid van Houten-Groeneveld; Tom Gehrels
|-
|4295 Wisse||6032 P-L|| align=right|13,4|| align=right|2,451|| align=right|0,157|| align=right|2,35|| align=right|3,837||MBA||24. september 1960||Observatorij Palomar||Cornelis Johannes van Houten; Ingrid van Houten-Groeneveld; Tom Gehrels
|-
|4296 van Woerkom||1935 SA2|| align=right|13,5|| align=right|2,249|| align=right|0,167|| align=right|6,15|| align=right|3,372||MBA||28. september 1935||Johannesburg||H. van Gent
|-
|4297 Eichhorn||1938 HE|| align=right|12,7|| align=right|2,335|| align=right|0,194|| align=right|5,87|| align=right|3,568||MBA||19. april 1938||Bergedorf||W. Dieckvoss
|-
|(4298)||1941 WA|| align=right|12,2|| align=right|3,042|| align=right|0,297|| align=right|3,30|| align=right|5,305||MBA||17. november 1941||Barcelona||I. Polit
|-
|4299 WIYN||1952 QX|| align=right|13,1|| align=right|2,244|| align=right|0,172|| align=right|5,09|| align=right|3,360||MBA||28. avgust 1952||Brooklyn||Indiana University
|-
|4300 Marg Edmondson||1955 SG1|| align=right|13,2|| align=right|2,333|| align=right|0,098|| align=right|3,80|| align=right|3,564||MBA||18. september 1955||Brooklyn||Indiana University
|-
|(4301)||1966 PM|| align=right|12,2|| align=right|3,106|| align=right|0,122|| align=right|2,30|| align=right|5,474||MBA||7. avgust 1966||Bloemfontein||Boyden Observatory
|-
|4302 Markeev||1968 HP|| align=right|12,7|| align=right|2,458|| align=right|0,132|| align=right|5,70|| align=right|3,852||MBA||22. april 1968||Krym–Naučnyj||T. M. Smirnova
|-
|4303 Savitskij||1973 SZ3|| align=right|14,1|| align=right|2,173|| align=right|0,133|| align=right|2,42|| align=right|3,203||MBA||25. september 1973||Krym–Naučnyj||L. V. Žuravleva
|-
|4304 Geichenko||1973 SW4|| align=right|13,6|| align=right|2,452|| align=right|0,151|| align=right|3,07|| align=right|3,839||MBA||27. september 1973||Krym–Naučnyj||L. I. Černych
|-
|4305 Clapton||1976 EC|| align=right|12,6|| align=right|2,914|| align=right|0,066|| align=right|1,81|| align=right|4,974||MBA||7. marec 1976||Harvard||Harvard Observatory
|-
|4306 Dunaevskij||1976 SZ5|| align=right|12,5|| align=right|3,128|| align=right|0,170|| align=right|1,80|| align=right|5,531||MBA||24. september 1976||Krym–Naučnyj||N. S. Černych
|-
|4307 Cherepashchuk||1976 UK2|| align=right|13,2|| align=right|2,412|| align=right|0,078|| align=right|5,18|| align=right|3,746||MBA||26. oktober 1976||Krym–Naučnyj||T. M. Smirnova
|-
|4308 Magarach||1978 PL4|| align=right|12,4|| align=right|2,680|| align=right|0,199|| align=right|10,95|| align=right|4,388||MBA||9. avgust 1978||Krym–Naučnyj||N. S. Černych
|-
|4309 Marvin||1978 QC|| align=right|13,2|| align=right|3,003|| align=right|0,270|| align=right|1,56|| align=right|5,203||MBA||30. avgust 1978||Harvard||Harvard Observatory
|-
|4310 Stromholm||1978 RJ7|| align=right|13,6|| align=right|2,161|| align=right|0,056|| align=right|3,52|| align=right|3,177||MBA||2. september 1978||La Silla||C.-I. Lagerkvist
|-
|4311 Zguridi||1978 SY6|| align=right|13,6|| align=right|2,442|| align=right|0,148|| align=right|5,49|| align=right|3,816||MBA||26. september 1978||Krym–Naučnyj||L. V. Žuravleva
|-
|4312 Knacke||1978 WW11|| align=right|13,1|| align=right|2,385|| align=right|0,153|| align=right|4,43|| align=right|3,682||MBA||29. november 1978||Observatorij Palomar||S. J. Bus; C. T. Kowal
|-
|4313 Bouchet||1979 HK1|| align=right|11,9|| align=right|2,653|| align=right|0,014|| align=right|9,27|| align=right|4,321||MBA||21. april 1979||La Silla||H. Debehogne
|-
|(4314)||1979 ML3|| align=right|13,1|| align=right|2,595|| align=right|0,095|| align=right|3,21|| align=right|4,179||MBA||25. junij 1979||Observatorij Siding Spring||E. F. Helin; S. J. Bus
|-
|4315 Pronik||1979 SL11|| align=right|12,4|| align=right|2,979|| align=right|0,294|| align=right|16,68|| align=right|5,142||MBA||24. september 1979||Krym–Naučnyj||N. S. Černych
|-
|4316 Babinkova||1979 TZ1|| align=right|12,5|| align=right|2,898|| align=right|0,018|| align=right|1,25|| align=right|4,934||MBA||14. oktober 1979||Krym–Naučnyj||N. S. Černych
|-
|4317 Garibaldi||1980 DA1|| align=right|10,4|| align=right|3,990|| align=right|0,160|| align=right|9,83|| align=right|7,970||HLD||19. februar 1980||Kleť||Z. Vávrová
|-
|4318 Bata||1980 DE1|| align=right|11,6|| align=right|3,219|| align=right|0,108|| align=right|9,56|| align=right|5,776||MBA||21. februar 1980||Kleť||Z. Vávrová
|-
|4319 Jackierobinson||1981 ER14|| align=right|13,8|| align=right|2,340|| align=right|0,224|| align=right|9,11|| align=right|3,579||MBA||1. marec 1981||Observatorij Siding Spring||S. J. Bus
|-
|4320 Jarosewich||1981 EJ17|| align=right|15,3|| align=right|2,197|| align=right|0,114|| align=right|6,45|| align=right|3,257||MBA||1. marec 1981||Observatorij Siding Spring||S. J. Bus
|-
|4321 Zero||1981 EH26|| align=right|12,9|| align=right|3,064|| align=right|0,287|| align=right|2,41|| align=right|5,361||MBA||2. marec 1981||Observatorij Siding Spring||S. J. Bus
|-
|4322 Billjackson||1981 EE37|| align=right|14,3|| align=right|2,277|| align=right|0,183|| align=right|4,52|| align=right|3,436||MBA||11. marec 1981||Observatorij Siding Spring||S. J. Bus
|-
|4323 Hortulus||1981 QN|| align=right|13,6|| align=right|2,246|| align=right|0,204|| align=right|4,42|| align=right|3,366||MBA||27. avgust 1981||Zimmerwald||P. Wild
|-
|(4324)||1981 YA1|| align=right|11,8|| align=right|2,546|| align=right|0,201|| align=right|7,79|| align=right|4,061||MBA||24. december 1981||Socorro, Nova Mehika||L. G. Taff
|-
|4325 Guest||1982 HL|| align=right|12,6|| align=right|2,749|| align=right|0,100|| align=right|5,77|| align=right|4,558||MBA||18. april 1982||Anderson Mesa||E. Bowell
|-
|4326 McNally||1982 HS1|| align=right|12,5|| align=right|3,078|| align=right|0,205|| align=right|4,28|| align=right|5,401||MBA||28. april 1982||Anderson Mesa||E. Bowell
|-
|4327 Ries||1982 KB1|| align=right|12,3|| align=right|2,773|| align=right|0,225|| align=right|16,67|| align=right|4,617||MBA||24. maj 1982||Observatorij Palomar||C. S. Shoemaker
|-
|4328 Valina||1982 SQ2|| align=right|13,9|| align=right|2,304|| align=right|0,175|| align=right|5,69|| align=right|3,498||MBA||18. september 1982||La Silla||H. Debehogne
|-
|(4329)||1982 SX2|| align=right|13,7|| align=right|2,258|| align=right|0,104|| align=right|5,87|| align=right|3,392||MBA||22. september 1982||Socorro, Nova Mehika||L. G. Taff
|-
|4330 Vivaldi||1982 UJ3|| align=right|13,6|| align=right|2,242|| align=right|0,039|| align=right|2,67|| align=right|3,357||MBA||19. oktober 1982||Tautenburg||F. Borngen
|-
|4331 Hubbard||1983 HC|| align=right|13,6|| align=right|2,228|| align=right|0,207|| align=right|5,72|| align=right|3,325||MBA||18. april 1983||Anderson Mesa||N. G. Thomas
|-
|4332 Milton||1983 RC|| align=right|11,9|| align=right|2,585|| align=right|0,316|| align=right|19,17|| align=right|4,156||MBA||5. september 1983||Observatorij Palomar||C. S. Shoemaker
|-
|4333 Sinton||1983 RO2|| align=right|13,9|| align=right|2,237|| align=right|0,150|| align=right|4,16|| align=right|3,345||MBA||4. september 1983||Anderson Mesa||E. Bowell
|-
|(4334)||1983 RO3|| align=right|12,8|| align=right|3,141|| align=right|0,196|| align=right|1,64|| align=right|5,565||MBA||2. september 1983||La Silla||H. Debehogne
|-
|4335 Verona||1983 VC7|| align=right|13,6|| align=right|2,213|| align=right|0,220|| align=right|3,11|| align=right|3,291||MBA||1. november 1983||Cavriana||Cavriana
|-
|4336 Jasniewicz||1984 QE1|| align=right|13,7|| align=right|2,331|| align=right|0,227|| align=right|7,95|| align=right|3,558||MBA||31. avgust 1984||Anderson Mesa||B. A. Skiff
|-
|4337 Arecibo||1985 GB|| align=right|11,9|| align=right|3,260|| align=right|0,093|| align=right|2,25|| align=right|5,884||MBA||14. april 1985||Anderson Mesa||E. Bowell
|-
|4338 Velez||1985 PB1|| align=right|13,9|| align=right|2,251|| align=right|0,179|| align=right|5,84|| align=right|3,377||MBA||14. avgust 1985||Anderson Mesa||E. Bowell
|-
|4339 Almamater||1985 UK|| align=right|13,6|| align=right|2,195|| align=right|0,179|| align=right|2,17|| align=right|3,251||MBA||20. oktober 1985||Kleť||A. Mrkos
|-
|4340 Dence||1986 JZ|| align=right|13,1|| align=right|2,394|| align=right|0,233|| align=right|25,19|| align=right|3,703||MBA||4. maj 1986||Observatorij Palomar||C. S. Shoemaker
|-
|4341 Poseidon||1987 KF|| align=right|15,5|| align=right|1,836|| align=right|0,679|| align=right|11,86|| align=right|2,487||APL||29. maj 1987||Observatorij Palomar||C. S. Shoemaker
|-
|4342 Freud||1987 QO9|| align=right|12,1|| align=right|2,766|| align=right|0,090|| align=right|6,09|| align=right|4,600||MBA||21. avgust 1987||La Silla||E. W. Elst
|-
|4343 Tetsuya||1988 AC|| align=right|11,9|| align=right|2,789|| align=right|0,170|| align=right|6,94|| align=right|4,657||MBA||10. januar 1988||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|4344 Buxtehude||1988 CR1|| align=right|12,6|| align=right|3,109|| align=right|0,125|| align=right|2,40|| align=right|5,482||MBA||11. februar 1988||La Silla||E. W. Elst
|-
|4345 Rachmaninoff||1988 CM2|| align=right|12,5|| align=right|2,903|| align=right|0,041|| align=right|2,86|| align=right|4,945||MBA||11. februar 1988||La Silla||E. W. Elst
|-
|4346 Whitney||1988 DS4|| align=right|12,4|| align=right|3,018|| align=right|0,086|| align=right|10,26|| align=right|5,243||MBA||23. februar 1988||Observatorij Siding Spring||A. J. Noymer
|-
|4347 Reger||1988 PK2|| align=right|11,8|| align=right|3,056|| align=right|0,060|| align=right|00,56|| align=right|5,342||MBA||13. avgust 1988||Tautenburg||F. Borngen
|-
|4348 Poulydamas||1988 RU|| align=right|9,2|| align=right|5,250|| align=right|0,098|| align=right|7,96|| align=right|12,03||JUT||11. september 1988||Observatorij Palomar||C. S. Shoemaker
|-
|4349 Tiburcio||1989 LX|| align=right|11,7|| align=right|2,619|| align=right|0,243|| align=right|10,74|| align=right|4,237||MBA||5. junij 1989||La Silla||W. Landgraf
|-
|4350 Shibecha||1989 UG1|| align=right|12,2|| align=right|2,627|| align=right|0,195|| align=right|13,67|| align=right|4,256||MBA||26. oktober 1989||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|4351 Nobuhisa||1989 UR1|| align=right|12,6|| align=right|2,854|| align=right|0,068|| align=right|2,43|| align=right|4,820||MBA||28. oktober 1989||Kani||Y. Mizuno; T. Furuta
|-
|4352 Kjoto||1989 UW1|| align=right|11,7|| align=right|2,765|| align=right|0,196|| align=right|11,09|| align=right|4,597||MBA||29. oktober 1989||Dynic||A. Sugie
|-
|4353 Onizaki||1989 WK1|| align=right|12,4|| align=right|2,347|| align=right|0,110|| align=right|9,00|| align=right|3,595||MBA||25. november 1989||Kani||Y. Mizuno; T. Furuta
|-
|4354 Euclides||2142 P-L|| align=right|13,8|| align=right|2,796|| align=right|0,209|| align=right|7,43|| align=right|4,676||MBA||24. september 1960||Observatorij Palomar||Cornelis Johannes van Houten; Ingrid van Houten-Groeneveld; Tom Gehrels
|-
|4355 Memphis||3524 P-L|| align=right|12,9|| align=right|2,572|| align=right|0,042|| align=right|14,08|| align=right|4,125||MBA||17. oktober 1960||Observatorij Palomar||Cornelis Johannes van Houten; Ingrid van Houten-Groeneveld; Tom Gehrels
|-
|4356 Marathon||9522 P-L|| align=right|13,1|| align=right|2,799|| align=right|0,195|| align=right|7,47|| align=right|4,683||MBA||17. oktober 1960||Observatorij Palomar||Cornelis Johannes van Houten; Ingrid van Houten-Groeneveld; Tom Gehrels
|-
|4357 Korinthos||2069 T-2|| align=right|11,7|| align=right|3,006|| align=right|0,064|| align=right|10,50|| align=right|5,212||MBA||29. september 1973||Observatorij Palomar||Cornelis Johannes van Houten; Ingrid van Houten-Groeneveld; Tom Gehrels
|-
|4358 Lynn||A909 TF|| align=right|12,2|| align=right|2,608|| align=right|0,171|| align=right|13,09|| align=right|4,212||MBA||5. oktober 1909||Observatorij Greenwich||P. H. Cowell
|-
|4359 Berlage||1935 TG|| align=right|13,7|| align=right|2,154|| align=right|0,167|| align=right|1,15|| align=right|3,161||MBA||28. september 1935||Johannesburg||H. van Gent
|-
|4360 Xuyi||1964 TG2|| align=right|13,0|| align=right|2,599|| align=right|0,160|| align=right|2,52|| align=right|4,188||MBA||9. oktober 1964||Nanking||Purple Mountain
|-
|4361 Nezhdanova||1977 TG7|| align=right|12,4|| align=right|3,139|| align=right|0,172|| align=right|2,74|| align=right|5,559||MBA||9. oktober 1977||Krym–Naučnyj||L. I. Černych
|-
|4362 Carlisle||1978 PR4|| align=right|13,3|| align=right|2,239|| align=right|0,102|| align=right|4,72|| align=right|3,349||MBA||1. avgust 1978||Bickley||Perth Observatory
|-
|4363 Sergej||1978 TU7|| align=right|13,2|| align=right|2,376|| align=right|0,229|| align=right|8,72|| align=right|3,663||MBA||2. oktober 1978||Krym–Naučnyj||L. V. Žuravleva
|-
|4364 Shkodrov||1978 VV5|| align=right|14,1|| align=right|2,328|| align=right|0,138|| align=right|1,74|| align=right|3,552||MBA||7. november 1978||Observatorij Palomar||E. F. Helin; S. J. Bus
|-
|4365 Ivanova||1978 VH8|| align=right|12,3|| align=right|2,851|| align=right|0,050|| align=right|1,04|| align=right|4,814||MBA||7. november 1978||Observatorij Palomar||E. F. Helin; S. J. Bus
|-
|4366 Venikagan||1979 YV8|| align=right|12,1|| align=right|3,154|| align=right|0,144|| align=right|1,74|| align=right|5,600||MBA||24. december 1979||Krym–Naučnyj||L. V. Žuravleva
|-
|4367 Meech||1981 EE43|| align=right|12,5|| align=right|2,886|| align=right|0,230|| align=right|11,17|| align=right|4,901||MBA||2. marec 1981||Observatorij Siding Spring||S. J. Bus
|-
|4368 Pillmore||1981 JC2|| align=right|11,3|| align=right|3,185|| align=right|0,015|| align=right|20,96|| align=right|5,683||MBA||5. maj 1981||Observatorij Palomar||C. S. Shoemaker
|-
|4369 Seifert||1982 OR|| align=right|11,9|| align=right|2,609|| align=right|0,255|| align=right|11,81|| align=right|4,214||MBA||30. julij 1982||Kleť||L. Brožek
|-
|4370 Dickens||1982 SL|| align=right|14,5|| align=right|2,197|| align=right|0,201|| align=right|2,56|| align=right|3,256||MBA||22. september 1982||Anderson Mesa||E. Bowell
|-
|4371 Fyodorov||1983 GC2|| align=right|13,2|| align=right|2,420|| align=right|0,189|| align=right|2,33|| align=right|3,764||MBA||10. april 1983||Krym–Naučnyj||L. I. Černych
|-
|4372 Quincy||1984 TB|| align=right|13,0|| align=right|2,929|| align=right|0,128|| align=right|1,52|| align=right|5,012||MBA||3. oktober 1984||Harvard||Oak Ridge Observatory
|-
|4373 Crespo||1985 PB|| align=right|13,8|| align=right|2,232|| align=right|0,177|| align=right|4,96|| align=right|3,333||MBA||14. avgust 1985||Anderson Mesa||E. Bowell
|-
|4374 Tadamori||1987 BJ|| align=right|13,0|| align=right|2,224|| align=right|0,170|| align=right|4,85|| align=right|3,316||MBA||31. januar 1987||Toyota||K. Suzuki; T. Urata
|-
|4375 Kiyomori||1987 DQ|| align=right|12,7|| align=right|2,294|| align=right|0,104|| align=right|5,87|| align=right|3,473||MBA||28. februar 1987||Ojima||T. Niijima; T. Urata
|-
|4376 Shigemori||1987 FA|| align=right|13,6|| align=right|2,232|| align=right|0,159|| align=right|00,88|| align=right|3,334||MBA||20. marec 1987||Ojima||T. Niijima; T. Urata
|-
|4377 Koremori||1987 GD|| align=right|13,5|| align=right|2,378|| align=right|0,074|| align=right|2,60|| align=right|3,665||MBA||4. april 1987||Ojima||T. Niijima; T. Urata
|-
|4378 Voigt||1988 JF|| align=right|11,7|| align=right|2,678|| align=right|0,245|| align=right|10,94|| align=right|4,381||MBA||14. maj 1988||La Silla||W. Landgraf
|-
|4379 Snelling||1988 PT1|| align=right|12,1|| align=right|3,164|| align=right|0,122|| align=right|21,66|| align=right|5,627||MBA||13. avgust 1988||Observatorij Palomar||C. S. Shoemaker; E. M. Shoemaker
|-
|4380 Geyer||1988 PB2|| align=right|11,8|| align=right|3,038|| align=right|0,071|| align=right|9,89|| align=right|5,294||MBA||14. avgust 1988||Haute Provence||E. W. Elst
|-
|4381 Uenohara||1989 WD1|| align=right|11,2|| align=right|3,026|| align=right|0,082|| align=right|11,24|| align=right|5,264||MBA||22. november 1989||Uenohara||N. Kawasato
|-
|4382 Stravinsky||1989 WQ3|| align=right|12,3|| align=right|2,542|| align=right|0,195|| align=right|6,24|| align=right|4,053||MBA||29. november 1989||Tautenburg||F. Borngen
|-
|4383 Suruga||1989 XP|| align=right|13,2|| align=right|2,425|| align=right|0,064|| align=right|7,15|| align=right|3,775||MBA||1. december 1989||Gekko||Y. Oshima
|-
|(4384)||1990 AA|| align=right|12,1|| align=right|2,620|| align=right|0,182|| align=right|13,29|| align=right|4,240||MBA||3. januar 1990||Okutama||T. Hioki; S. Hayakawa
|-
|4385 Elsasser||2534 P-L|| align=right|12,4|| align=right|3,171|| align=right|0,180|| align=right|00,58|| align=right|5,647||MBA||24. september 1960||Observatorij Palomar||Cornelis Johannes van Houten; Ingrid van Houten-Groeneveld; Tom Gehrels
|-
|4386 Lust||6829 P-L|| align=right|12,7|| align=right|3,157|| align=right|0,200|| align=right|11,43|| align=right|5,609||MBA||26. september 1960||Observatorij Palomar||Cornelis Johannes van Houten; Ingrid van Houten-Groeneveld; Tom Gehrels
|-
|4387 Tanaka||4829 T-2|| align=right|12,8|| align=right|2,439|| align=right|0,014|| align=right|4,27|| align=right|3,807||MBA||19. september 1973||Observatorij Palomar||Cornelis Johannes van Houten; Ingrid van Houten-Groeneveld; Tom Gehrels
|-
|4388 Jurgenstock||1964 VE|| align=right|13,6|| align=right|2,342|| align=right|0,277|| align=right|24,57|| align=right|3,584||MBA||3. november 1964||Brooklyn||Indiana University
|-
|4389 Durbin||1976 GL3|| align=right|12,3|| align=right|2,915|| align=right|0,075|| align=right|2,77|| align=right|4,977||MBA||1. april 1976||Krym–Naučnyj||N. S. Černych
|-
|4390 Madreteresa||1976 GO8|| align=right|13,5|| align=right|2,401|| align=right|0,237|| align=right|10,75|| align=right|3,720||MBA||5. april 1976||El Leoncito||Felix Aguilar Observatory
|-
|4391 Balodis||1977 QW2|| align=right|13,5|| align=right|2,390|| align=right|0,215|| align=right|5,35|| align=right|3,693||MBA||21. avgust 1977||Krym–Naučnyj||N. S. Černych
|-
|4392 Agita||1978 RX5|| align=right|14,1|| align=right|2,308|| align=right|0,124|| align=right|5,89|| align=right|3,506||MBA||13. september 1978||Krym–Naučnyj||N. S. Černych
|-
|4393 Dawe||1978 VP8|| align=right|12,5|| align=right|3,214|| align=right|0,131|| align=right|2,21|| align=right|5,760||MBA||7. november 1978||Observatorij Palomar||E. F. Helin; S. J. Bus
|-
|4394 Fritzheide||1981 EB19|| align=right|15,3|| align=right|2,250|| align=right|0,231|| align=right|1,69|| align=right|3,374||MBA||2. marec 1981||Observatorij Siding Spring||S. J. Bus
|-
|4395 Danbritt||1981 EH41|| align=right|12,3|| align=right|2,994|| align=right|0,089|| align=right|10,05|| align=right|5,180||MBA||2. marec 1981||Observatorij Siding Spring||S. J. Bus
|-
|4396 Gressmann||1981 JH|| align=right|13,9|| align=right|2,220|| align=right|0,192|| align=right|3,76|| align=right|3,308||MBA||3. maj 1981||Anderson Mesa||E. Bowell
|-
|4397 Jalopez||1981 JS1|| align=right|13,7|| align=right|2,312|| align=right|0,120|| align=right|5,48|| align=right|3,515||MBA||9. maj 1981||El Leoncito||Felix Aguilar Observatory
|-
|4398 Chiara||1984 HC2|| align=right|13,1|| align=right|2,366|| align=right|0,065|| align=right|4,97|| align=right|3,639||MBA||23. april 1984||La Silla||W. Ferreri
|-
|4399 Ashizuri||1984 UA|| align=right|12,5|| align=right|2,576|| align=right|0,174|| align=right|12,11|| align=right|4,134||MBA||21. oktober 1984||Geisei||T. Seki
|-
|4400 Bagryana||1985 QH4|| align=right|13,8|| align=right|2,369|| align=right|0,139|| align=right|4,40|| align=right|3,645||MBA||24. avgust 1985||Smolyan||Bulgarian National Observatory
|-
|4401 Aditi||1985 TB|| align=right|15,8|| align=right|2,577|| align=right|0,567|| align=right|26,71|| align=right|4,135||AMR||14. oktober 1985||Observatorij Palomar||C. S. Shoemaker
|-
|4402 Tsunemori||1987 DP|| align=right|12,1|| align=right|2,892|| align=right|0,024|| align=right|7,71|| align=right|4,917||MBA||25. februar 1987||Ojima||T. Niijima; T. Urata
|-
|4403 Kuniharu||1987 EA|| align=right|13,8|| align=right|2,244|| align=right|0,095|| align=right|3,10|| align=right|3,360||MBA||2. marec 1987||Gekko||Y. Oshima
|-
|4404 Enirac||1987 GG|| align=right|13,2|| align=right|2,645|| align=right|0,315|| align=right|30,36|| align=right|4,302||MBA||2. april 1987||Observatorij Palomar||A. Maury
|-
|4405 Otava||1987 QD1|| align=right|11,3|| align=right|3,206|| align=right|0,156|| align=right|9,45|| align=right|5,740||MBA||21. avgust 1987||Kleť||A. Mrkos
|-
|4406 Mahler||1987 YD1|| align=right|12,9|| align=right|3,153|| align=right|0,128|| align=right|1,91|| align=right|5,599||MBA||22. december 1987||Tautenburg||F. Borngen
|-
|4407 Taihaku||1988 TF1|| align=right|12,0|| align=right|2,713|| align=right|0,059|| align=right|4,71|| align=right|4,467||MBA||13. oktober 1988||Ayashi||M. Koishikawa
|-
|4408 Zlata Koruna||1988 TH2|| align=right|12,9|| align=right|2,323|| align=right|0,106|| align=right|4,37|| align=right|3,539||MBA||4. oktober 1988||Kleť||A. Mrkos
|-
|4409 Kissling||1989 MD|| align=right|12,2|| align=right|3,035|| align=right|0,094|| align=right|5,37|| align=right|5,286||MBA||30. junij 1989||Lake Tekapo||A. C. Gilmore; P. M. Kilmartin
|-
|4410 Kamuimintara||1989 YA|| align=right|11,9|| align=right|3,053|| align=right|0,097|| align=right|11,13|| align=right|5,335||MBA||17. december 1989||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|4411 Kochibunkyo||1990 AF|| align=right|13,9|| align=right|2,168|| align=right|0,093|| align=right|2,26|| align=right|3,191||MBA||3. januar 1990||Geisei||T. Seki
|-
|4412 Chephren||2535 P-L|| align=right|12,6|| align=right|3,132|| align=right|0,172|| align=right|2,18|| align=right|5,541||MBA||26. september 1960||Observatorij Palomar||Cornelis Johannes van Houten; Ingrid van Houten-Groeneveld; Tom Gehrels
|-
|4413 Mycerinos||4020 P-L|| align=right|13,7|| align=right|2,366|| align=right|0,072|| align=right|2,27|| align=right|3,638||MBA||24. september 1960||Observatorij Palomar||Cornelis Johannes van Houten; Ingrid van Houten-Groeneveld; Tom Gehrels
|-
|4414 Sesostris||4153 P-L|| align=right|14,0|| align=right|2,335|| align=right|0,119|| align=right|7,75|| align=right|3,567||MBA||24. september 1960||Observatorij Palomar||Cornelis Johannes van Houten; Ingrid van Houten-Groeneveld; Tom Gehrels
|-
|4415 Echnaton||4237 P-L|| align=right|15,2|| align=right|2,339|| align=right|0,066|| align=right|2,02|| align=right|3,576||MBA||24. september 1960||Observatorij Palomar||Cornelis Johannes van Houten; Ingrid van Houten-Groeneveld; Tom Gehrels
|-
|4416 Ramses||4530 P-L|| align=right|15,3|| align=right|2,154|| align=right|0,173|| align=right|1,18|| align=right|3,160||MBA||24. september 1960||Observatorij Palomar||Cornelis Johannes van Houten; Ingrid van Houten-Groeneveld; Tom Gehrels
|-
|4417 Lecar||1931 GC|| align=right|11,5|| align=right|2,758|| align=right|0,105|| align=right|9,05|| align=right|4,580||MBA||8. april 1931||Heidelberg||K. Reinmuth
|-
|4418 Fredfranklin||1931 TR1|| align=right|12,4|| align=right|2,582|| align=right|0,155|| align=right|12,65|| align=right|4,149||MBA||9. oktober 1931||Heidelberg||K. Reinmuth
|-
|4419 Allancook||1932 HD|| align=right|12,6|| align=right|3,070|| align=right|0,205|| align=right|00,41|| align=right|5,379||MBA||24. april 1932||Heidelberg||K. Reinmuth
|-
|4420 Alandreev||1936 PB|| align=right|12,2|| align=right|2,678|| align=right|0,316|| align=right|6,90|| align=right|4,382||MBA||15. avgust 1936|| Simeiz || G. N. Neujmin
|-
|4421 Kayor||1942 AC|| align=right|12,6|| align=right|2,660|| align=right|0,198|| align=right|16,28|| align=right|4,338||MBA||14. januar 1942||Heidelberg||K. Reinmuth
|-
|4422 Jarre||1942 UA|| align=right|12,6|| align=right|2,238|| align=right|0,180|| align=right|4,81|| align=right|3,348||MBA||17. oktober 1942||Alžir||L. Boyer
|-
|4423 Golden||1949 GH|| align=right|11,3|| align=right|3,392|| align=right|0,094|| align=right|19,32|| align=right|6,246||MBA||4. april 1949||Brooklyn||Indiana University
|-
|4424 Arkhipova||1967 DB|| align=right|11,5|| align=right|2,756|| align=right|0,081|| align=right|14,75|| align=right|4,576||MBA||16. februar 1967||Krym–Naučnyj||T. M. Smirnova
|-
|(4425)||1967 UQ|| align=right|13,8|| align=right|2,360|| align=right|0,165|| align=right|3,32|| align=right|3,624||MBA||30. oktober 1967||Bergedorf||L. Kohoutek
|-
|4426 Roerich||1969 TB6|| align=right|12,3|| align=right|2,754|| align=right|0,066|| align=right|2,09|| align=right|4,570||MBA||15. oktober 1969||Krym–Naučnyj||L. I. Černych
|-
|4427 Burnashev||1971 QP1|| align=right|12,0|| align=right|3,027|| align=right|0,102|| align=right|8,86|| align=right|5,266||MBA||30. avgust 1971||Krym–Naučnyj||T. M. Smirnova
|-
|4428 Khotinok||1977 SN|| align=right|13,2|| align=right|2,368|| align=right|0,239|| align=right|4,81|| align=right|3,643||MBA||18. september 1977||Krym–Naučnyj||N. S. Černych
|-
|4429 Chinmoy||1978 RJ2|| align=right|14,5|| align=right|2,380|| align=right|0,214|| align=right|1,47|| align=right|3,672||MBA||12. september 1978||Krym–Naučnyj||N. S. Černych
|-
|4430 Govorukhin||1978 SX6|| align=right|12,6|| align=right|2,991|| align=right|0,172|| align=right|12,72|| align=right|5,172||MBA||26. september 1978||Krym–Naučnyj||L. V. Žuravleva
|-
|4431 Holeungholee||1978 WU14|| align=right|10,9|| align=right|3,061|| align=right|0,105|| align=right|10,91|| align=right|5,354||MBA||28. november 1978||Nanking||Purple Mountain
|-
|4432 McGraw-Hill||1981 ER22|| align=right|14,9|| align=right|2,386|| align=right|0,215|| align=right|00,47|| align=right|3,686||MBA||2. marec 1981||Observatorij Siding Spring||S. J. Bus
|-
|4433 Goldstone||1981 QP|| align=right|13,1|| align=right|2,432|| align=right|0,137|| align=right|9,35|| align=right|3,792||MBA||30. avgust 1981||Anderson Mesa||E. Bowell
|-
|4434 Nikulin||1981 RD5|| align=right|13,2|| align=right|2,441|| align=right|0,134|| align=right|5,72|| align=right|3,813||MBA||8. september 1981||Krym–Naučnyj||L. V. Žuravleva
|-
|4435 Holt||1983 AG2|| align=right|13,2|| align=right|2,316|| align=right|0,337|| align=right|21,91|| align=right|3,525||MBA||13. januar 1983||Observatorij Palomar||C. S. Shoemaker
|-
|(4436)||1983 EX|| align=right|11,0|| align=right|3,249|| align=right|0,054|| align=right|17,37|| align=right|5,857||MBA||9. marec 1983||Anderson Mesa||E. Barr
|-
|4437 Yaroshenko||1983 GA2|| align=right|12,8|| align=right|2,413|| align=right|0,137|| align=right|4,51|| align=right|3,747||MBA||10. april 1983||Krym–Naučnyj||L. I. Černych
|-
|4438 Sykes||1983 WR|| align=right|11,5|| align=right|3,172|| align=right|0,249|| align=right|13,30|| align=right|5,649||MBA||29. november 1983||Anderson Mesa||E. Bowell
|-
|4439 Muroto||1984 VA|| align=right|13,0|| align=right|3,069|| align=right|0,279|| align=right|2,32|| align=right|5,376||MBA||2. november 1984||Geisei||T. Seki
|-
|4440 Tchantches||1984 YV|| align=right|12,3|| align=right|1,922|| align=right|0,077|| align=right|21,35|| align=right|2,663||MBA||23. december 1984||Haute Provence||F. Dossin
|-
|4441 Toshie||1985 BB|| align=right|13,6|| align=right|2,957|| align=right|0,047|| align=right|2,32|| align=right|5,084||MBA||26. januar 1985||Geisei||T. Seki
|-
|4442 Garcia||1985 RB1|| align=right|12,7|| align=right|2,998|| align=right|0,249|| align=right|15,11|| align=right|5,191||MBA||14. september 1985||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(4443)||1985 RD4|| align=right|13,5|| align=right|2,236|| align=right|0,119|| align=right|3,62|| align=right|3,343||MBA||10. september 1985||La Silla||H. Debehogne
|-
|(4444)||1985 SA|| align=right|13,0|| align=right|2,325|| align=right|0,136|| align=right|7,40|| align=right|3,544||MBA||16. september 1985||La Silla||H. U. Norgaard-Nielsen; L. Hansen; P. R. Christensen
|-
|(4445)||1985 TC|| align=right|14,2|| align=right|2,267|| align=right|0,191|| align=right|2,86|| align=right|3,413||MBA||15. oktober 1985||Toyota||K. Suzuki; T. Urata
|-
|4446 Carolyn||1985 TT|| align=right|11,1|| align=right|3,979|| align=right|0,282|| align=right|7,25|| align=right|7,937||HLD||15. oktober 1985||Anderson Mesa||E. Bowell
|-
|4447 Kirov||1985 VE1|| align=right|12,6|| align=right|2,856|| align=right|0,077|| align=right|2,70|| align=right|4,825||MBA||7. november 1985||Anderson Mesa||E. Bowell
|-
|4448 Phildavis||1986 EO|| align=right|12,0|| align=right|2,548|| align=right|0,082|| align=right|16,82|| align=right|4,067||MBA||5. marec 1986||Observatorij Palomar||C. S. Shoemaker
|-
|4449 Sobinov||1987 RX3|| align=right|11,2|| align=right|3,144|| align=right|0,091|| align=right|4,91|| align=right|5,574||MBA||3. september 1987||Krym–Naučnyj||L. I. Černych
|-
|4450 Pan||1987 SY|| align=right|17,2|| align=right|1,442|| align=right|0,587|| align=right|5,53|| align=right|1,731||APL PHA||25. september 1987||Observatorij Palomar||C. S. Shoemaker; E. M. Shoemaker
|-
|4451 Grieve||1988 JJ|| align=right|12,2|| align=right|2,603|| align=right|0,386|| align=right|27,76|| align=right|4,200||MBA||9. maj 1988||Observatorij Palomar||C. S. Shoemaker
|-
|4452 Ullacharles||1988 RN|| align=right|12,0|| align=right|2,616|| align=right|0,134|| align=right|14,19|| align=right|4,230||MBA||7. september 1988||Brorfelde||P. Jensen
|-
|4453 Bornholm||1988 VC|| align=right|11,9|| align=right|2,989|| align=right|0,107|| align=right|9,36|| align=right|5,166||MBA||3. november 1988||Brorfelde||P. Jensen
|-
|4454 Kumiko||1988 VW|| align=right|12,6|| align=right|3,193|| align=right|0,100|| align=right|00,71|| align=right|5,705||MBA||2. november 1988||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|4455 Ruriko||1988 XA|| align=right|11,1|| align=right|3,015|| align=right|0,045|| align=right|9,39|| align=right|5,233||MBA||2. december 1988||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|4456 Mawson||1989 OG|| align=right|13,4|| align=right|2,374|| align=right|0,279|| align=right|15,04|| align=right|3,658||MBA||27. julij 1989||Observatorij Siding Spring||R. H. McNaught
|-
|4457 van Gogh||1989 RU|| align=right|12,2|| align=right|2,661|| align=right|0,131|| align=right|13,84|| align=right|4,341||MBA||3. september 1989||Haute Provence||E. W. Elst
|-
|4458 Oizumi||1990 BY|| align=right|13,5|| align=right|2,443|| align=right|0,150|| align=right|4,30|| align=right|3,818||MBA||21. januar 1990||Yatsugatake||Y. Kushida; O. Muramatsu
|-
|4459 Nusamaibashi||1990 BP2|| align=right|13,7|| align=right|2,255|| align=right|0,119|| align=right|2,79|| align=right|3,386||MBA||30. januar 1990||Kushiro||M. Matsuyama; K. Watanabe
|-
|4460 Bihoro||1990 DS|| align=right|11,0|| align=right|2,927|| align=right|0,180|| align=right|27,03|| align=right|5,006||MBA||28. februar 1990||Kitami||K. Endate; K. Watanabe
|-
|4461 Sayama||1990 EL|| align=right|11,6|| align=right|2,854|| align=right|0,127|| align=right|15,99|| align=right|4,822||MBA||5. marec 1990||Dynic||A. Sugie
|-
|4462 Vaughan||1952 HJ2|| align=right|12,1|| align=right|3,073|| align=right|0,148|| align=right|1,01|| align=right|5,386||MBA||24. april 1952||Fort Davis||McDonald Observatory
|-
|4463 Marschwarzschild||1954 UO2|| align=right|12,8|| align=right|3,186|| align=right|0,183|| align=right|1,84|| align=right|5,687||MBA||28. oktober 1954||Brooklyn||Indiana University
|-
|4464 Vulcano||1966 TE|| align=right|13,9|| align=right|1,953|| align=right|0,069|| align=right|20,22|| align=right|2,728||MBA||11. oktober 1966||Krym–Naučnyj||N. S. Černych
|-
|4465 Rodita||1969 TD5|| align=right|13,4|| align=right|2,439|| align=right|0,132|| align=right|3,29|| align=right|3,809||MBA||14. oktober 1969||Krym–Naučnyj||B. A. Burnaševa
|-
|4466 Abai||1971 SX1|| align=right|12,2|| align=right|2,941|| align=right|0,030|| align=right|2,11|| align=right|5,043||MBA||23. september 1971||Krym–Naučnyj||Crimean Astrophysical Observatory
|-
|4467 Kaidanovskij||1975 VN2|| align=right|11,7|| align=right|2,638|| align=right|0,150|| align=right|14,14|| align=right|4,285||MBA||2. november 1975||Krym–Naučnyj||T. M. Smirnova
|-
|4468 Pogrebetskij||1976 SZ3|| align=right|14,0|| align=right|2,362|| align=right|0,164|| align=right|00,61|| align=right|3,629||MBA||24. september 1976||Krym–Naučnyj||N. S. Černych
|-
|4469 Utting||1978 PS4|| align=right|13,8|| align=right|2,575|| align=right|0,189|| align=right|11,86|| align=right|4,131||MBA||1. avgust 1978||Bickley||Perth Observatory
|-
|4470 Sergeev-Censkij||1978 QP1|| align=right|11,9|| align=right|3,138|| align=right|0,164|| align=right|2,45|| align=right|5,559||MBA||31. avgust 1978||Krym–Naučnyj||N. S. Černych
|-
|4471 Graculus||1978 VB|| align=right|12,3|| align=right|2,864|| align=right|0,159|| align=right|13,87|| align=right|4,845||MBA||8. november 1978||Zimmerwald||P. Wild
|-
|4472 Navashin||1980 TY14|| align=right|13,6|| align=right|2,242|| align=right|0,147|| align=right|5,84|| align=right|3,357||MBA||15. oktober 1980||Krym–Naučnyj||N. S. Černych
|-
|4473 Sears||1981 DE2|| align=right|12,7|| align=right|3,020|| align=right|0,034|| align=right|8,79|| align=right|5,248||MBA||28. februar 1981||Observatorij Siding Spring||S. J. Bus
|-
|4474 Proust||1981 QZ2|| align=right|12,4|| align=right|3,187|| align=right|0,168|| align=right|2,06|| align=right|5,688||MBA||24. avgust 1981||La Silla||H. Debehogne
|-
|4475 Voitkevich||1982 UQ5|| align=right|13,5|| align=right|2,254|| align=right|0,068|| align=right|2,20|| align=right|3,382||MBA||20. oktober 1982||Krym–Naučnyj||L. G. Karačkina
|-
|4476 Bernstein||1983 DE|| align=right|13,7|| align=right|2,386|| align=right|0,190|| align=right|3,37|| align=right|3,686||MBA||19. februar 1983||Anderson Mesa||E. Bowell
|-
|(4477)||1983 SB|| align=right|14,2|| align=right|2,222|| align=right|0,162|| align=right|2,94|| align=right|3,310||MBA||28. september 1983||Smolyan||Bulgarian National Observatory
|-
|4478 Blanco||1984 HG1|| align=right|13,9|| align=right|2,249|| align=right|0,135|| align=right|3,29|| align=right|3,372||MBA||23. april 1984||La Silla||W. Ferreri; V. Zappala
|-
|(4479)||1985 CP1|| align=right|12,7|| align=right|2,757|| align=right|0,098|| align=right|5,31|| align=right|4,577||MBA||10. februar 1985||La Silla||H. Debehogne
|-
|4480 Nikitibotania||1985 QM4|| align=right|13,6|| align=right|2,432|| align=right|0,169|| align=right|3,41|| align=right|3,792||MBA||24. avgust 1985||Krym–Naučnyj||N. S. Černych
|-
|4481 Herbelin||1985 RR|| align=right|14,0|| align=right|2,341|| align=right|0,244|| align=right|1,50|| align=right|3,581||MBA||14. september 1985||Anderson Mesa||E. Bowell
|-
|4482 Frerebasile||1986 RB|| align=right|12,8|| align=right|2,342|| align=right|0,260|| align=right|24,97|| align=right|3,584||MBA||1. september 1986||Observatorij Palomar||A. Maury
|-
|4483 Petofi||1986 RC2|| align=right|11,9|| align=right|1,923|| align=right|0,084|| align=right|26,73|| align=right|2,666||MBA||9. september 1986||Krym–Naučnyj||L. G. Karačkina
|-
|4484 Sif||1987 DD|| align=right|12,1|| align=right|2,634|| align=right|0,102|| align=right|29,78|| align=right|4,274||MBA||25. februar 1987||Brorfelde||P. Jensen
|-
|4485 Radonezhskij||1987 QQ11|| align=right|11,7|| align=right|3,010|| align=right|0,067|| align=right|10,14|| align=right|5,222||MBA||27. avgust 1987||Krym–Naučnyj||L. I. Černych
|-
|4486 Mithra||1987 SB|| align=right|15,6|| align=right|2,204|| align=right|0,661|| align=right|3,04|| align=right|3,272||APL PHA||22. september 1987||Smolyan||E. W. Elst; V. Škodrov
|-
|4487 Pocahontas||1987 UA|| align=right|17,1|| align=right|1,731|| align=right|0,297|| align=right|16,41|| align=right|2,276||AMR||17. oktober 1987||Observatorij Palomar||C. S. Shoemaker
|-
|4488 Tokitada||1987 UK|| align=right|13,9|| align=right|2,182|| align=right|0,145|| align=right|4,36|| align=right|3,222||MBA||21. oktober 1987||Toyota||K. Suzuki; T. Urata
|-
|(4489)||1988 AK|| align=right|9,0|| align=right|5,279|| align=right|0,060|| align=right|22,16|| align=right|12,13||JUT||15. januar 1988||Anderson Mesa||E. Bowell
|-
|4490 Bambery||1988 ND|| align=right|12,7|| align=right|1,931|| align=right|0,093|| align=right|26,12|| align=right|2,683||MBA||14. julij 1988||Observatorij Palomar||E. F. Helin; B. Roman
|-
|4491 Otaru||1988 RP|| align=right|13,1|| align=right|2,174|| align=right|0,030|| align=right|3,68|| align=right|3,204||MBA||7. september 1988||Kitami||K. Endate; K. Watanabe
|-
|4492 Debussy||1988 SH|| align=right|12,9|| align=right|2,768|| align=right|0,180|| align=right|8,03|| align=right|4,603||MBA BIN||17. september 1988||Haute Provence||E. W. Elst
|-
|(4493)||1988 TG1|| align=right|11,0|| align=right|3,023|| align=right|0,075|| align=right|9,02|| align=right|5,256||MBA||14. oktober 1988||Chiyoda||T. Kojima
|-
|4494 Marimo||1988 TK1|| align=right|13,1|| align=right|2,344|| align=right|0,119|| align=right|2,48|| align=right|3,587||MBA||13. oktober 1988||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|(4495)||1988 VS|| align=right|11,3|| align=right|3,920|| align=right|0,160|| align=right|5,27|| align=right|7,760||HLD||6. november 1988||Yorii||M. Arai; H. Mori
|-
|4496 Kamimachi||1988 XM1|| align=right|12,8|| align=right|2,812|| align=right|0,060|| align=right|4,80|| align=right|4,714||MBA||9. december 1988||Geisei||T. Seki
|-
|4497 Taguchi||1989 AE1|| align=right|11,5|| align=right|2,429|| align=right|0,268|| align=right|9,76|| align=right|3,784||MBA||4. januar 1989||Kitami||K. Endate; K. Watanabe
|-
|4498 Shinkoyama||1989 AG1|| align=right|11,1|| align=right|3,002|| align=right|0,123|| align=right|8,89|| align=right|5,200||MBA||5. januar 1989||Geisei||T. Seki
|-
|4499 Davidallen||1989 AO3|| align=right|12,2|| align=right|3,171|| align=right|0,169|| align=right|6,55|| align=right|5,645||MBA||4. januar 1989||Observatorij Siding Spring||R. H. McNaught
|-
|4500 Pascal||1989 CL|| align=right|12,0|| align=right|3,164|| align=right|0,172|| align=right|2,92|| align=right|5,628||MBA||3. februar 1989||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|}

Podatki uporabljeni z dovoljenjem / Data used with permission 
© IAU: Minor Planet Center.

Seznami asteroidov